Osoby o tym nazwisku:
 Boris Prianisznikow – rosyjski działacz emigracyjny, dziennikarz, publicysta i pisarz
 Dmitrij Prianisznikow – rosyjski chemik rolny i fizjolog roślin
 Iłłarion Prianisznikow – rosyjski malarz